Raonic bzw. Raonić ist der Familienname folgender Personen:

 Milos Raonic (* 1990), kanadischer Tennisspieler
 Olga Raonić (* 1986), serbische Volleyballspielerin